Rajd Szwecji 2019 (67. Rally Sweden) – 67. Rajd Szwecji rozgrywany w Szwecji i Norwegii od 14 do 17 lutego 2019 roku. Była to druga runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2019. Rajd był rozegrany na śniegu i lodzie.  W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2, WRC2 Pro i Junior WRC.

Rajd wygrała estońska załoga Ott Tänak i Martin Jarveoja, jadąca samochodem Toyota Yaris WRC. Tänak wygrał siódmy rajd WRC i była to jego osiemnasta wizyta na podium. Zespół Toyoty odnotował pięćdziesiąte pierwsze miejsce na podium w historii startów w WRC. Drugie miejsce zajęli Finowie Esapekka Lappi i Janne Ferm jadący Citroënem C3 WRC, a trzecie belgijska załoga Thierry Neuville iNicolas Gilsoul prowadząca Hyundaia i20 Coupe WRC. Jedyny Polak startujący w tym rajdzie Łukasz Pieniążek zajął odległe pięćdziesiąte miejsce po problemach na drugim odcinku specjalnym.

Rajd Szwecji 2019 był rekordowym - 197 - występem Fina Jari-Matti Latvali w zawodach rangi WRC i wyprzedził pod tym względem Hiszpana Carlosa Sainza, który zaliczył 196 startów w mistrzostwach.

Lista startowa 

Poniższa lista startowa spośród 61 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2, WRC2 Pro i Junior WRC.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage

Wyniki końcowe rajdu

Wyniki po 2 rundach

WRC

Kierowcy

Zespoły

WRC2 PRO

Kierowcy

WRC2

Kierowcy

JUNIOR WRC

Kierowcy

Przypisy 

Rajd Szwecji
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2019
2019 w Szwecji